Сен-Касья́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 115 км на схід від Бордо, 60 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Касьян на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Касьян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь